Сен-П'єрр-Кіберо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на захід від Парижа, 130 км на південний захід від Ренна, 32 км на південний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1212 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2459,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-П'єрр-Кіберон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-Кіберон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан
 Тев'єк — острів, неподалік від Сен-П'єрр-Кіберон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан